TRIX:

 Trix - технический индикатор.
 Trix - немецкая фирма.